Saint Michaels Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Hen Island (ö i Bermuda), St. George's,

Isle of Man 

 St. Michael's Isle, 

Robotskapade Bermudaförgreningar